Франсјер може да се односи на:

 Франсјер (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Франсјер (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома